Гран-при Бельгии 1951 года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 17 июня на автодроме "Спа-Франкоршам" в Бельгии. Гран-при стал третьим этапом сезона 1951 года.

|}

 Поул: Хуан Мануэль Фанхио - 4:25
 Быстрый круг: Хуан Мануэль Фанхио - 4:22,1

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Бельгии